Maevius är ett släkte av insekter. Maevius ingår i familjen Hyocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Maevius